Баро́цці () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Франческо Бароцці (1537—1604) — італійський математик, астроном і гуманіст епохи Відродження.
 Джакомо Бароцці да Віньола (1507—1573) — італійський архітектор доби маньєризму і раннього бароко.
 Умберто Бароцці (1881—1929) — італійський спринтер.

Італійські прізвища